Pueblani – abitanti di La Puebla de Montalbán
Pueblani – abitanti di La Pueblanueva